Lettojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lettojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753161-174484), sjö i Kiruna kommun,  (34,8 ha)
Lettojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753938-173909), sjö i Kiruna kommun,  (15,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn